1994 Голяма награда на Канада е 26-о за Голямата награда на Канада и шести кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 12 юни 1994 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1994 година в Канада